

Нікольський сільський округ — сільський округ, Буландинський район, Акмолинська область
 Нікольський сільський округ — сільський округ, Алтайський район, Східноказахстанська область